El término Rasmussen es un apellido danés que puede referirse a varias personas o términos científicos (epónimos), según se detalla:

Deportistas 
 Alex Rasmussen, ciclista danés miembro del equipo Garmin-Sharp.
 Blair Rasmussen, jugador de baloncesto estadounidense.
 Jonas Rasmussen, jugador danés de bádminton.
 Michael Rasmussen, ciclista escalador danés.
 Morten Rasmussen, futbolista danés.
 Thomas Rasmussen, futbolista danés.
 Troels Rasmussen, futbolista danés.

Políticos, militares, y funcionarios estatales 
 Anders Fogh Rasmussen, político danés, primer ministro danés entre 2001 y 2009.
 Lars Løkke Rasmussen, político danés, primer ministro danés entre 2009 y 2011.
 Poul Nyrup Rasmussen, político danés, primer ministro danés entre 1993 y 2001.

Artistas y actividades afines 
 Flemming Rasmussen, ingeniero y productor danés.
 Louise Christine Rasmussen, condesa Danner, bailarina de ballet y actriz danesa.
 Rasmussen, cantante danés, representante de Dinarmarca en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018.
 Wilhelm Rasmussen, escultor noruego.

Científicos, tecnólogos, e inventores 
 Finn Nygaard Rasmussen, botánico y taxónomo danés.
 Knud Rasmussen, explorador polar y antropólogo groenlandés.
 Pamela C. Rasmussen, ornitóloga estadounidense.
 Rasmus Rasmussen, escritor, poeta, político, y naturalista danés-faroés.
 Theodore Rasmussen, neurocirujano que dio nombre a la Encefalitis de Rasmussen.

Miscelánea 
 Encefalitis de Rasmussen, enfermedad neurológica inflamatoria.
 Fragmento de Kall-Rasmussen, página de un pergamino antiguo.